

Niemcy 
1 gmina:
 Gröden – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Włochy 
Niemiecka nazwa
 Val Ghërdina – dolina